Кузьма́ Фили́ппович Фила́тов (14 июля 1929 года, дер. Ноттоваракка, ныне Беломорский район Карелии — 5 мая 2008 года, Петрозаводск) — советский государственный деятель, Председатель Президиума Верховного Совета Карельской АССР, заместитель Председателя Президиума Верховного Совета РСФСР (1986—1989).

Биография 
Родился в крестьянской семье, карел.

В 1948 году окончил Сортавальский финансовый техникум и был приглашён на работу в Министерство финансов Карело-Финской ССР. Здесь, совмещая работу с учёбой во Всесоюзном заочном финансовом институте, он прошёл трудовой путь от инспектора по госдоходам до начальника отдела Министерства финансов Карельской АССР.

С 1965 года — слушатель Ленинградской высшей партийной школы, которую окончил с отличием в 1967 году.

С 1967 по 1968 год — заместитель Председателя Госплана КАССР.

С 1968 до 1973 года работал советником по экономическим вопросам в Посольстве СССР в Финляндии.

С 1973 года — заместитель Председателя, затем Председатель Госплана КАССР, а с 1984 по 1986 год — первый заместитель Председателя Совета Министров КАССР.

С 1986 по 1989 гг. — Председатель Президиума Верховного Совета КАССР.

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР, депутатом Верховного Совета КАССР 9, 10 и 11 созывов.

В 1989 году вышел на пенсию.

Умер 5 мая 2008 года в Петрозаводске после тяжёлой и продолжительной болезни.

Государственные награды 
 орден Трудового Красного Знамени,
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета КАССР,
 Почётная грамота Законодательного Собрания Республики Карелия.
 звание «Отличник финансовой службы СССР»
 звание «Отличник народно-хозяйственного планирования СССР»

Литература 
 История, археология, этнография Карелии: библиогр. указ. лит. за 1966—1995 гг. / Нац. б-ка Респ. Карелия; [сост.: О. П. Кошкина и др.; ред.-библиогр. Е. И. Такала]. — Петрозаводск, 2002. — 280 с. — ISBN 5-8021-0204-7. — Из содерж.: Именной указатель (Филатов К. Ф.). — С. 236
 Народные избранники Карелии: Депутаты высших представительных органов власти СССР, РСФСР, РФ от Карелии и высших представительных органов власти Карелии, 1923—2006: справочник / авт.-сост. А. И. Бутвило. — Петрозаводск, 2006. — 320 с.
 Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. Т. 3: Р — Я. — Петрозаводск: ИД «ПетроПресс», 2011. С. 208—384 с.: ил., карт. ISBN 978-5-8430-0127-8 (т. 3)

Источники 
 Национальная библиотека Республики Карелия. К. Ф. Филатов
 Некролог

Председатели Президиума Верховного Совета Карельской АССР
Заместители председателя Президиума Верховного Совета РСФСР
Делегаты XXVII съезда КПСС